Voltz peut faire référence à :
 Friedrich Voltz (1817-1886), peintre allemand
 Johann Michael Voltz (1784-1858), graveur et peintre allemand
 
 Philippe Louis Voltz (1785-1840)
 Christian Voltz (1967-), artiste plasticien, illustrateur et auteur jeunesse français
 Raphaël Voltz (1971-), athlète handisport français de tir sportif

Voir aussi 
 Günther Volz (?-1967), légionnaire déserteur